

Долинськ — місто, окружний центр, Сахалінська область
 Долинськ — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Долинськ — місцевість міста Нальчик, колишній хутір, де останні роки життя мешкала Марко Вовчок, нині створено перший музей її пам'яті

Див. також 
 Долинська (значення)
 Долинське
 Долинський
 Долінський
 Долинські

Українські прізвища